peut faire référence à :

 , groupe de pop-rock chrétien ;
 , album de Diddy, sorti le  ;
 , EP de BTOB,sorti le  ;
 , studio de jeu vidéo danois.

Voir aussi 

 Press to Play, album de Paul McCartney sorti en 1986.